Авокадо может означать:
 Авокадо () — вид вечнозелёных растений рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae);
 Авокадо — невключённая территория округа Фресно в штате Калифорния, США;
 Авокадо — озеро на территории округа Фресно в штате Калифорния, США;
 Авокадо (цвет) — оттенок зелёного цвета; (51,102,0) (hex: #336600) в цветовой модели RGB.